Абатство Херсфельд — важливе в історії абатство, що проіснувало із 769 по 1606 рік.
 Герсфельд-Ротенбург (район), Херсфельд-Ротенбург, Герсфельд-Ротенбург (нім. Hersfeld-Rotenburg) — район в Німеччині, в складі округу Кассель землі Гессен.
 Бад-Герсфельд, Бад-Херсфельд (нім. Bad Hersfeld) — місто в Німеччині.